Induráin puede referirse a:

 Induráin (apellido), apellido de origen vasco-navarro.
 Induráin (Navarra), localidad de Izagaondoa, Navarra, España.
Miguel Induráin, ciclista.